Тимиря́зева — название населённых пунктов в России.

 Тимирязева — посёлок в Майкопском районе Адыгеи. 
 Тимирязева — деревня в Качугском районе Иркутской области. 
 Тимирязева — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.

См. также 
 Улица Тимирязева
 Тимирязев
 Тимирязево
 Тимирязевская
 Тимирязевский
 Тимирязевское